«On the Good Ship Lollipop» — песня, написанная Ричардом А. Уайтингом и Сидни Клэром специально для Ширли Темпл и её главной роли в фильме 1934 года Bright Eyes.

На момент выхода этой песни Ширли было всего шесть лет. Песня стала её «визитной карточкой». (Как и «Animal Crackers in My Soup», которая будет представлена в фильме 1935 года Curly Top.)

Признание 
Американский институт киноискусства поместил эту песню (в версии из фильма Bright Eyes) на 69-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания

Ссылки 
 Ширли Темпл — «On the Good Ship Lollipop» на сайте Songfacts

Песни 1934 года
Песни из кинофильмов
Песни Ширли Темпл